Carsten Ramelow (Nyugat-Berlin, 1974. március 20. –) egykori német válogatott labdarúgó, középpályás.Világbajnoki ezüstérmes.

Pályafutása 
Pályafutásának első jelentős állomása a helyi Hertha BSC volt, melyet 1995-ben hagyott el a Bayer 04 Leverkusen kedvéért. Itt hamarosan stabil kezdő helyet vívott ki magának, majd Jens Nowotny sérülésekor a csapatkapitányi karszalagot is megkapta. Idén a 13. szezonját kezdi a gyógyszergyári csapatban.

Válogatott 

A német válogatottban 1998-ban mutatkozott be, részt vett a 2000-es és a 2004-es Európa-bajnokságon, a 2002-es világbajnokságon ezüstérmet szerzett. Ez az év különösen peches volt számára, hiszen a Bundesligában és a Bajnokok Ligájában is másodikként zárt klubjával.

Hivatkozások 
 adatok Carsten Ramelow-ról (német)
 Leverkusen-Ki kicsoda (német)

Statisztikák 

Német labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Hertha Berlin labdarúgói
A Bayer Leverkusen labdarúgói
A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2002-es világbajnokság labdarúgói
1974-ben született személyek
Élő személyek